Mi abuelo el pirata es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Don cangrejo recibe una carta de su abuelo pirata que el iba a inspeccionar su barco (lo cual no tiene porque cuando tenía barco se le acabó el dinero y su abuelo no se dio cuenta de que renunció a los piratas) entonces como su abuelo piensa que el crustáceo cascarudo es un barco él lo transformó en uno y hace su propia tripulación pero al final su abuelo lo descubre e igual está orgulloso y se lleva el dinero. Además el código era "un pirata nunca miente", pero don cangrejo hizo lo contrario.

Trivia 
 Es la segunda vez que don cangrejo y Bob Esponja se hacen pasar por piratas.
 En este episodio en el Krusty Krabs no aparecen los clientes.

Detalles 
Personajes: Don Cangrejo, Bob Esponja, Patricio Estrella, Calamardo Tentáculos, Cartero, El abuelo Cangrejo.

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2009